Deze lijst geeft een overzicht van (zeer) toxische gassen.

Definitie 
Een samengedrukt gas heeft in de lucht een dodelijk werking vanaf 200 ppm of 2 mg per liter vloeistof.
De NFPA 704-code (gezondheid) voor een gas dat in lucht een LC50 van minder dan 1000 ppm heeft, is 4.

Lijst 

Toxische stof
Toxische gassen